Seta puede referirse a:

 Las setas, esporocarpios (o cuerpos fructíferos) de varias especies de hongos pluricelulares (basidiomicetos).
 La seta, parte inferior del esporófito de algunos briófitos que soporta el esporogonio (cápsula).
 La seta rocosa, pedestal rocoso o roca fungiforme; en geomorfología, formación rocosa con apariencia de hongo.
 El río Seta, río en la provincia de Alicante (España).
 El valle de Seta, valle en la provincia de Alicante (España).
 Seta: En botánica de los Angiospermas, se refiere generalmente a la cerdas del receptáculo del capítulo o las del vilano de las cipselas de la familia Asteraceae.
 SETA Corporation, compañía japonesa de juegos de computadora.

Enlaces externos